Рябушин, Александр Васильевич (1931—2012) — советский и российский архитектуровед, архитектурный критик. Директор ВНИИ теории архитектуры и градостроительства. Академик Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН), академик Международной академии архитектуры (МААМ), Заслуженный архитектор РФ, доктор архитектуры, профессор.
Основные этапы профессиональной деятельности:

1955—1957 — архитектор в институте «Торстройпроект»,

1961—2012 — НИИТИАГ РААСН (научный сотрудник, заместитель директора, директор, главный научный сотрудник),

1965—1974 — ВНИИ технической эстетики,

с 1977 г. — МАрхИ (с 1980 г. — профессор кафедры советской и современной зарубежной архитектуры).

Основные сферы деятельности: научная, образовательная.

Основное направление научной деятельности: история и теория зарубежной и отечественной архитектуры XX века.

Библиография 
Автор более 400 работ, в том числе 26 монографий на русском, английском, немецком, итальянском, японском, китайском и других языках:
 «Жилая ячейка как объект прогнозирования» (1969),
 «Развитие жилой среды» (1976),
 «Прогнозирование в градостроительстве и архитектуре» (1981),
 «Этапы развития советской архитектуры» (1979),
 «Гуманизм советской архитектуры» (1985),
 «Творческие противоречия новейшей архитектуры Запада» (1987),
 «Вехи советской архитектуры» (на англ. языке, 1993),
 «Заха Хадид. Вглядываясь в бездну» (2007),
 «Архитекторы рубежа тысячелетий» (2005, 2010).

Заслуженные архитекторы Российской Федерации
Архитектуроведы СССР